Pescatore steht für:
 Pescatore, der Markenname des belgischen Kraftfahrzeugherstellers Auto-Mixte

Pescatore ist der Familienname folgender Personen:
 Anni Paul-Pescatore (1884–1947), deutsche Kunsthistorikerin
 Gustav Pescatore (1850–1916), deutscher Rechtswissenschaftler
 Jean-Pierre Pescatore (1793–1855), Philanthrop und Geschäftsmann luxemburgischer Herkunft 
 John Pescatore (* 1964), US-amerikanischer Ruderer
 Pierre Pescatore (1919–2010), luxemburgischer Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH)
 Rüdiger von Pescatore (* 1953), deutscher Offizier, Mitglied der Vereinigung „Patriotische Union“